Durchstich steht für:

 Eine eher unübliche Bezeichnung für den Durchschlag (Bergbau) im Tunnelbau, das Treffen der beiden Vortriebsenden
 Durchstich (Wasserbau), Kanäle durch Landengen oder Flussbegradigung durch Abschneiden von Flusskurven
 Neuengammer Durchstich
 Klosterneuburger Durchstich, ein Kanal (Fluss) in Klosterneuburg, Niederösterreich, Österreich
 Durchstich (Briefmarken), die älteste Perforationsart für Briefmarken
 die Entwicklung eines Teils der Funktionalität einer Software über alle Schichten eines geplanten Softwaresystems zur Demonstration und zum Test, siehe Prototyping (Softwareentwicklung) #Vertikales Prototyping (Durchstich)